John Andersen er navnet på flere personer:

 John Andersen (atlet) (født 1951) – tidligere dansk atlet
 John Andersen (eventyrer) (født 1943) – dansk eventyrer
 John Andersen (fodboldtræner) – dansk fodboldspiller og -træner